Otolithes peut faire référence au :
 pluriel d'otolithe, un corpuscule de l'oreille interne ;
 genre Otholithes Oken, 1817, de poissons Sciaenidae.